Immersie, letterlijk onderdompeling komt voor als term in de

 microscopie: olie-immersie
 taalkunde: taalbad
 wiskunde: onderdompeling (wiskunde), indompeling (wiskunde)
 immersie (virtual reality)